Персоналии
 де Ла Платьер, Имбер (Imbert de La Plâtière; 1524—1567) — французский маршал.
 д'Имбер де Ла Платьер, Сюльпис (Sulpice d’Imbert de La Platière; 1723—1809) — бригадный генерал.
 Ролан де Ла Платьер, Жан Мари (1734—1793) — французский экономист и политический деятель, министр внутренних дел в Великую революцию.
 Ролан де Ла Платьер, Манон Жанна (1754—1793) — одна из знаменитых женщин Французской революции, жена Ж. М. Ролана де ла Платьер.

Прочее
 Де ла Платьер (остров) (Île de la Platière) — остров на французской реке Рона.